bostandklauw
 duintandklauw
 gewone tandklauw
 grote tandklauw
 mostandklauw
 noordelijke tandklauw
 rondhalstandklauw
 zandtandklauw
 zwartkoptandklauw